Die Metrorail Western Cape ist ein Schienennahverkehrssystem, das die Metropolgemeinde Kapstadt mit zahlreichen umliegenden Orten des Ballungsraumes Kapstadt verbindet. Es wird von der PRASA, die noch über weitere regionale Metrorail-Netze im Land verfügt, in Kooperation mit dem City of Cape Town’s Transport Directorate betrieben. Die befahrenen Strecken werden überwiegend von PRASA betrieben, mit Ausnahme der Streckenabschnitte Cape Town–Wellington–Worcester sowie Cape Town–Monte Vista, die von Transnet betrieben werden. Alle Strecken haben die in Südafrika übliche Kapspur und sind mit Ausnahme der Strecke nach Malmesbury elektrifiziert. Das Netz hat 118 Bahnstationen. An 16 Stationen wurde P+R-Flächen geschaffen.

Southern Line und Cape Flats Line 

Die Southern Line (auch Simonstown Line) verbindet Kapstadt und Simon’s Town. Man erreicht mit den Personenzügen touristische Attraktionen südlich von Kapstadt wie Muizenberg, Kalk Bay, Fish Hoek und Simon’s Town. Ab Muizenberg verläuft die Strecke entlang der Küste der False Bay. Bis Fish Hoek ist die Strecke zweigleisig. Manche Züge verkehren nur bis Retreat oder Fish Hoek.

Folgende Stationen werden bedient:
 Cape Town Station
 Woodstock
 Salt River
 Observatory
 Mowbray
 Rosebank
 Rondebosch
 Newlands
 Claremont (P+R)
 Harfield Road
 Kenilworth  (P+R)
 Wynberg
 Wittebome
 Plumstead (P+R)
 Steurhof
 Diep River (P+R)
 Heathfield (P+R)
 Retreat (P+R)
 Steenberg
 lakeside
 False Bay
 Muizenberg (P+R)
 St James
 Kalk Bay
 Fish Hoek (P+R)
 Sunny Cove
 Glencairn
 Simon’s Town

Die Cape Flats Line zweigt am Bahnhof Salt River von der Southern Line ab. Die beiden Linien treffen sich wieder in Heathfield.

Sie bedient die folgenden Stationen:
 Cape Town Station
 Woodstock
 Salt River
 Koeberg Road
 Maitland
 Ndabeni
 Pinelands
 Hazendal
 Athlone
 Crawford
 Lansdowne (P+R)
 Wetton
 Ottery (P+R)
 Southfield
 Heathfield (P+R)
 Retreat (P+R)

Bonteheuwel Line 

Einige Züge der Bonteheuwel Line fahren auf der Cape Flats Line bis Pinelands. Dort zweigen sie nach Langa ab. Andere Züge fahren auf einer separaten Strecke nach Langa mit folgenden Stationen:
 Esplanade
 Ysterplaat
 Mutual
 Langa

Zwischen Langa und Bonteheuwel fahren alle Züge auf der gleichen Strecke. Danach verkehren die Züge in drei verschiedene Richtungen.

1.
 Lavistown
 Belhar
 Unibell
 Pentech
 Sarepta
 Bellville

2.
 Netreg
 Heideveld
 Nyanga
 Philippi
 Lentegeur
 Mitchell’s Plain
 Kapteinsklip

3.
 Netreg
 Heideveld
 Nyanga
 Philippi
 Stock Road
 Mandalay
 Nolungile
 Nonkqubela
 Khayelitsha
 Kuyasa
 Chris Hani

Bellville Line 

Die Bellville Linie führt durch die nördlichen Vororte Kapstadts sowie durch die Cape Winelands bis hinauf nach Worcester. Manche Züge verkehren über die Cape Flats Line bis Maitland.

Folgende Bahnhöfe werden bedient:
 Woltemade
 Mutual
 Thornton
 Goodwood
 Vasco
 Elsies River
 Parow
 Tygerberg
 Bellville

In Bellville teilen sich die Linien.
In Richtung Wellington folgen die Stationen:
 Stikland
 Brackenfell (P+R)
 Eikenfontein
 Kraaifontein (P+R)
 Muldersvlei
 Klapmuts
 Paarl
 Huguenot
 Dal Josafat
 Mbekweni
 Wellington

Die andere Strecke führt über folgende Stationen bis nach Strand. 

 Kuils River (P+R)
 Blackheath
 Melton Rose
 Eersterivier (P+R)
 Faure
 Firgrove
 Somerset West
 Van Der Stel
 Strand

In Eerste River zweigt eine Strecke nach Muldersvlei ab, die als der „Stellenbosch loop“ bekannt ist und über Stellenbosch zur Hauptstrecke Kapstadt–Johannesburg führt.
 Eersterivier (P+R)
 Lynedoch
 Vlottenburg
 Stellenbosch
 Du Toit
 Koelenhof
 Muldersvlei

Bellville wird auch über eine andere Strecke erreicht.
Dabei werden folgende Stationen passiert:
 Esplanade
 Ysterplaat
 Kentemade
 Acacia Park
 Century City
 Monte Vista (P+R)
 De Grendel
 Avondale
 Oosterzee (P+R)
 Bellville

Jeweils einmal täglich wird diese Linie über eine Nebenstrecke von Kraaifontein nach Malmesbury, sowie über Kraaifontein und Wellington nach Worcester verlängert. Dabei werden folgende Stationen bedient:

1. Abzweig ab Kraaifontein
 Fisantkraal
 Mellish
 Mikpunt
 Klipheuwel
 Wintevogel
 Kalbaskraal
 Abbotsdale
 Malmesbury

2. Verlängerung ab Wellington
 Malan
 Soetendal
 Hermon
 Voelvlei
 Gouda
 Tulbaghweg
 Artois
 Wolseley
 Romans River
 Breë River
 Botha
 Goudini Road
 Worcester

Weblinks 
 Metrorail Western Cape. auf www.capemetrorail.co.za (englisch), (offline)

Einzelnachweise 

Schienenverkehr (Südafrika)
Verkehr (Westkap)
Verkehr (Kapstadt)
City of Cape Town Metropolitan Municipality